Кротоне — город в Италии.
 Кротоне — провинция в Италии.
 Кротоне — итальянский футбольный клуб из одноимённого города.